Альбука () — род однодольных растений подсемейства  семейства .

Ботаническое описание 
Луковичные растения. Листья сочные, от 8 см до 1,2 м длиной, плоские или с килевидными выступами. Сок липкий.

Цветки некоторых видов пахнут, особенно ночью. Они собраны в кисти, стройные, но у некоторых видов тупоконечные. Цветки сидят на тонких или жёстких наклонённых цветоножках. У некоторых видов соцветия состоят лишь из двух цветков. Окраска цветков варьирует от белого до жёлтого, у многих видов с желтоватым или зеленоватым оттенком. У большинства видов также имеется широкая зелёная продольная полоса, доходящая сверху до середины листочка околоцветника. Околоцветник состоит из 6 колоколовидных листочков. Цветки имеют характерную форму, образуемую тремя наружными листочками, свободными и радиально расположенными, и 3 внутренними, прямостоячими, с толстыми широкими концами, формирующими сочную трубку.

Плод — коробочка, содержащая множество сплюснутых или угловатых чёрных семян.

Размножение отпрысками (вегетативное) и семенное.

Распространение 
Эндемики Южной Африки.

Хозяйственное значение и применение 
Наиболее популярным в культуре видом является , вечнозелёное неморозостойкое растение. Этот вид лучше всего подходит для умеренного климата, но также может выращиваться в горшке в оранжерее или теплице, или же в укрытом месте, если возможны даже незначительные морозы. Тем не менее, некоторые горные виды довольно морозоустойчивы и могут быть листопадными. Некоторые виды цветут зимой. Лучше всего растут на полном солнце, на хорошо дренированной почве.

Синонимика

Таксономия 

Род Альбука включает более 150 видов:

Примечания

Ссылки 

 Botanica Sistematica
 Lord, Tony (2003) Flora : The Gardener’s Bible : More than 20,000 garden plants from around the world. London: Cassell. ISBN 0-304-36435-5
 www.prioryplants.co.uk/81/SouthAfricanplants.aspx

Пролесковые
Флора Африки
Эндемики Южной Африки
Декоративные растения